Postpakket
 Pakket (computerbestand)
 Kantoorsoftwarepakket